Allington (Dorset), een plaats in het Engelse graafschap Dorset
 Allington (Wiltshire), een plaats in het Engelse graafschap Wiltshire
 Allington (Lincolnshire), een plaats in het Engelse graafschap Lincolnshire